Joseph Favre peut désigner :
 Joseph Favre (1849-1903), cuisinier suisse, théoricien de la cuisine française ;
 Joseph Favre (1832-1899), conseiller national suisse du  au  ;
 Jos Montferrand (1802-1864), de son vrai nom Joseph Favre, personnalité historique québécoise.